

Astronomia 
 M12 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M12 – autostrada nord-irlandese dalla M1 a Portadown
 M12 – linea della metropolitana di Istanbul

Altro 
 M12 – semovente
 Beretta M12
 M12 – Meridiano 12 – rivista edita dalle Edizioni SEI